Middlefield (Massachusetts), poble dels Estats Units a l'estat de Massachusetts.
 Middlefield (Ohio), poble dels Estats Units a l'estat d'Ohio.